Canadian Journal of Physics, revista científica especialitzada en temes de física
 Canadian Journal of Psychiatry, revista científica especialitzada en temes de psiquiatria
 Canadian Journal of Philosophy, revista científica especialitzada en temes de filosofia
 CJP també és el codi UCI del Cyclingteam Jo Piels, equip ciclista dels Països Baixos